Думка:
 Думка — по-русски, украински и белорусски «мысль».
  — музыкальный жанр славянской эпической меланхоличной баллады.
 Думка — академическая капелла на Украине.
 Думка — неофициальное название кредитных билетов в 250 и 1000 рублей образца 1917 года (название закрепилось из-за того, что в центре банкноты находится изображение Государственной думы).
 Думка — небольшая подушка, подкладываемая под голову.
 Думка — город в Индии, административный центр округа Думка. 
 Думка — округ в Индии.
 Думка — река в Хмельницкой области Украины.

См. также 
 Северянская Думка — черниговское издательство.
 Наукова думка — академическое издательство в УССР и на Украине.